Jezioro Bałchasz – bezodpływowe jezioro w Kazachstanie
 Bałchasz, do 1936 Bertys – miasto w Kazachstanie
 Port lotniczy Bałchasz –  port lotniczy położony w Bałchaszu
 Rejon Bałchasz – jeden z rejonów obwodu ałmackiego w Kazachstanie

Zobacz też